Paska – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla
 paska – chleb na Ukrainie